La Gomera, illa de les Canàries
 Gomeres (singular Gomera, Ghumara), tribu amaziga
 Gomera (possessió), possessió al terme de Llucmajor, Mallorca